Лучу () — комуна в Румунії, у повіті Бузеу.
 Лучу () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Адміністративний центр комуни Лучу.
 Лучу () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Гура-Яломіцей.